

Persone 
Kiera – variante del nome proprio di persona irlandese Kiera
Kiera Cass – scrittrice statunitense di fantascienza (1981-  )
Kiera Chaplin – attrice e modella britannica (1982-  )
Kiera Hardy – cestista canadese

Cinema 
Kiera Cameron – personaggio immaginario della serie televisiva di fantascienza canadese Continuum

Zoologia 
Kiera – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae